Solsbury Hill (heuvel) een heuvel in Somerset
  Solsbury Hill (lied), een lied van Peter Gabriel over deze heuvel